Pan Sonic (ранее Panasonic) (рус. Панасо́ник, Пан Со́ник, Пэн Со́ник) — финская группа, работающая в области экспериментальной электронной музыки.

Характеристика 
Несмотря на кажущуюся незамысловатость и простоту, музыка Pan Sonic имеет много корней, и её нельзя вписать в какие-то чётко определённые рамки. Сам Мика Вайнио часто замечает, что метод «Pan Sonic» — это использование минималистичных, «чистых», индустриальных звуков в комбинациях, более характерных для регги и даба. Среди других музыкальных течений, повлиявших на творчество группы, упоминается хип-хоп, рокабилли и кантри.
Музыка группы эволюционировала во времени — Pan Sonic начали свою творческую деятельность преимущественно с минимал-техно (примеры — альбом «Vakio» и мини-альбом «Osasto»), постепенно двигаясь в сторону панорамного, абстрактного эмбиента (альбомы «Kulma» и «A») и psy-эмбиента («Aaltopiiri»), musique concrète, японской шумовой музыки и индастриала («Kesto 234.48:4», «Katodivaihe»).

Самая монументальная на сегодняшний день работа коллектива — четверной альбом «Kesto 234.48:4» (число — общая длительность альбома) — не фокусируется на какой-либо определённой стилистике. Вместо этого, музыка концентрируется вокруг четырёх точек — четырёх дисков, каждый из которых — это одна из сторон творчества группы: 1 — индастриал, 2 — минимал-техно, 3 — абстрактный, «вакуумный» эмбиент и 4 — drone-эмбиент. Стоит заметить, что первоначально альбом планировался как триптих.

История 
Начали свою деятельность в 1993 году с мини-альбома Panasonic, выпущенного финской звукозаписывающей компанией Sähkö Recordings. Спустя некоторое время группа попадает в поле зрения известного лейбла Mute — в дальнейшем большинство работ группы издавалось именно этой компанией, а также её подразделением Blast First. Первоначальный состав группы: Мика Вайнио (, 1963—2017; более известен под псевдонимом Ø), Ильпо Вяйсянен (, род. 1963; известен под псевдонимами Liima и Piiri) и Сами Сало (, род. 1976; известен под псевдонимом Hertsi). Вскоре после выхода первого альбома Vakio Сами Сало, призванный на службу в армии, покидает группу, и Pan Sonic становится дуэтом.

Группа известна тем, что и в своих студийных записях, и в живых выступлениях часто использует самодельную технику самых разнообразных форм и конфигураций. Однако, в силу ряда причин группе пришлось частично отказаться от громоздких звукогенераторов в гастрольных турах. Pan Sonic трижды посещали Россию: в первый раз в 2002 году (клуб «16 тонн»), в 2003 году («Дом») и в 2009 году (клуб «Икра»).

Первоначальное название коллектива — Panasonic — в 1999 году пришлось видоизменить под давлением одноимённой компании по производству бытовой техники. Название третьего альбома — A — является своеобразным «посвящением» потерянной букве.

В ноябре 2004 года группа Pan Sonic получила государственную награду Финляндии за заслуги в области искусства, денежный эквивалент которой составил 13 000 евро.

30 апреля 2007 года вышел новый, шестой альбом коллектива под названием Katodivaihe (от  — катод-фаза). Впервые в истории группы в студийной записи была использована виолончель.

12 апреля 2017 года Мика Вайнио скончался в возрасте 53 лет.

Названия 
Большинство названий альбомов и композиций Pan Sonic — это финские простые или сложные слова. Ниже приводится примерный перевод наименований альбомов и некоторых наименований композиций:

 Vakio — константа
 Alku — начало
 Radiokemia — радиохимия
 Paine — давление
 Vaihe — этап
 Osasto — отдел
 Parturi — парикмахер
 Murto — пролом
 Kulma — угол
 Teurastamo — скотобойня
 Luotain — космический зонд
 Aines — вещество
 A
 Maa — земля
 Pala — кусочек
 Havainto — наблюдение
 Aaltopiiri — круги на воде
  Kone  — машина
 Ensi — вначале…
 Kuu — луна
 Reuna-Alue — пограничная зона
 Valli — плотина
 Kesto 234.48:4 — длительность: 234.48:4
 Onkalo — полость
 Routa-Olio — ледяное существо
 Viemarimaailma — мир канализационных труб
 Ilmenemismuoto — явление
 Pakkasen Holvit — морозные узоры
 Koljan Uni — сон рыбы
 Selittamaton — непредсказуемость
 Ilma — воздух
 Sateily — радиация

Примечательно, что одна из композиций второго диска «Kesto» называется Prospekt Vernadskogo. Возможная причина тому — впечатления от посещения Москвы в 2003 году.

Вне группы 
Как сольный исполнитель, наибольшую известность получил Мика Вайнио со своим псевдонимом Ø. В основном, работы Ø издаются звукозаписывающей компанией Sähkö Recordings (например, альбомы «Metri» и «Aste») и по большей части представляют собой минимал-техно. Под своим обычным именем Мика Вайнио издаётся на лейбле Touch (например, альбом «In The Land Of The Blind One-Eyed Is King»), и эта его музыка характеризуется большей экспериментальностью и аритмичностью.
Оба члена группы активно участвуют в совместных проектах и живых выступлениях — в качестве примера можно привести совместные работы с Аланом Вега под псевдонимом VVV (сокращение от Vainio / Väisänen / Vega) и проект Angel (Ильпо Вяйсянен и немецкий электронный музыкант Schneider TM).

Основная дискография

Альбомы 
 Vakio (1995)
 Kulma (1997)
 A (1999)
 Aaltopiiri (2001)
 Kesto 234.48:4 (2004)
 Katodivaihe (30 апреля 2007)
 Gravitoni (24 мая 2010)

DVD 
 Kuvaputki / Cathode Ray Tube / Set (31 марта 2008) — представляет собой экспериментальный документальный фильм, спродюсированный и созданный американским режиссёром Эдвардом Куистом (Edward Quist) в течение нескольких лет. Также в создании фильма принимали участие Дерек Груен (Derek Gruen), гитарист группы Scissor Sisters, и Майкл Варгула (Michael Wargula). Музыкальной составляющей послужили работы коллектива. В фильме использованы фотографии и видеоролики разных выступлений Пан Соник.

Мини-альбомы и синглы 
 Panasonic EP (1994)
 Osasto EP (1996)
 Arctic Rangers 2x7" (1998)
 Medal 12" (с участием Алана Вега) (1998)
 B EP (1999)

Некоторые совместные работы 
 Angel (Ильпо Вяйсянен и Schneider TM) (2002)
 V (Pan Sonic с участием Merzbow) (2003)
 Endless (Vainio / Väisänen / Vega) (1998)
 Resurrection River (Vainio / Väisänen / Vega) (2005)
 Che (Pan Sonic с участием Sunn O)))) (2009)

Примечания

Ссылки

Русскоязычные 
 Sound Proector: Pan Sonic
 Музпросвет: Pan Sonic (краткая справка)
 music.com.ua: «Заслуги Pan Sonic признали на родине»

Англоязычные 
 Pan Sonic на discogs.com:
 Panasonic
 Pan Sonic
 Мика Вайнио
 Ø
 Ильпо Вяйсянен
 Сами Сало (Hertsi)

 Pan Sonic: новости, дискография, фото, ссылки
 Mute.com: Pan Sonic
 Boomkat: обзор альбома Katodivaihe
 Свод обзоров на metacritic.com: Kesto 234.48:4
 Свод обзоров на metacritic.com: Aaltopiiri
 Phinnweb blogspot: «Pan sonic receives Finnish State Prize for Arts»
 Sähkö Recordings
 Mute Records: Pan sonic

 Интервью 1999 года
 Интервью 2001 года
 Интервью 2006 года (в формате QuickTime)

Музыкальные коллективы Финляндии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Индастриал-группы
Музыкальные коллективы в стиле техно
Музыкальные коллективы в стиле нойз
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году